Die Küste bezeichnet:

 Die Küste, wissenschaftliche Fachzeitschrift des KFKI 
 Die Küste (Bremen), ehemaliges Hafen-Vergnügungsviertel in Bremen-Walle
 Die Küste, umgangssprachlich für das Hafen-Vergnügungsviertel an der Schiffbrücke (Flensburg) 

siehe auch:
 Küste